Юлия Ивановна Власова (род. 1 мая 1967, Свердловск) — советская и российская шорт-трекистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1992 в женской эстафете на 3000 метров. Заслуженный мастер спорта России.

Живёт в Новоуральске, работает менеджером в торговой компании.

Биография 
Начинала в конькобежном спорте у Алексея Васильевича Ельнякова. Тренировалась на стадион «Юность» в Екатеринбурге. После удачного выступления на чемпионате СССР пришла в сборную СССР. Перед Олимпиадой 1992 года, когда отрабатывали эстафету, тренировалась в Санкт-Петербурге у Юрия Павловского.

После завершения карьеры перешла на тренерскую работу, пять лет помогала своему наставнику Алексею Ельнякову.

Воспитывает сына, который играет в МХЛ за «Авто» (Екатеринбург).

Ссылки

Примечания 

Шорт-трекисты СССР
Шорт-трекисты России
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы России по шорт-треку
Спортсмены Екатеринбурга
Заслуженные мастера спорта России
Шорт-трекисты по алфавиту